Стрижов — фамилия; имеет женскую форму Стрижова.
 Стрижов, Борис Васильевич (1918—1988) — машинист электровоза локомотивного депо Горький-Сортировочный Горьковской железной дороги, Горьковская область, Герой Социалистического Труда.
 Стрижов, Дмитрий Владимирович (род. 1967) — русско-американский художник, поэт, прозаик, культурный деятель, продюсер и архитектор.
 Стрижов, Иван Николаевич (1872—1953) — российский учёный, инженер и педагог.
 Стрижов, Николай Григорьевич (1841—1924) — гласный Екатеринбургской уездной земской управы и Пермского губернского земства.

